Abed est un prénom d'origine coranique signifiant . C'est aussi un nom de famille.

Patronymes 
 Abed Achour (1992-), entrepreneur, chef d'entreprise, philanthrope ;
 Ahmed Izzet Pacha el-Abed (1851-1924), juriste syrien, conseiller politique du sultan ottoman et homme d'affaires, fils de Holo Pacha el-Abed ;
 Chedly Abed, homme politique tunisien ;
 Denis Abed (1969-), footballeur français ;
 Fazle Hasan Abed (1936-2019), fondateur du BRAC ;
 Holo Pacha el-Abed (1824-1895), administrateur syrien sous le règne du sultan ottoman Abdülaziz ;
 Joëlle Abed (1949-), poétesse française ;
 Karim Abed (1988-), arbitre français de football ;
 Mohamed Abed Al-Jabri (1935-2010), philosophe marocain ; 
 Mohammed Ali Bey el-Abed (1867-1939), président syrien, fils de Ahmed Izzet Pacha el-Abed ;
 Nawaf al-Abed (1990-), footballeur saoudien ;
 Ramzi Abed (1973-), réalisateur américain.

Personnalités portant ce prénom 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom